Der J&S Cup 2005 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 23. April bis 1. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Swetlana Kusnezowa mit 3:6, 6:2 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Tetjana Perebyjnis / Barbora Strýcová mit 6:1 und 6:4 gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den J&S Cup 2005 fand vom 23. bis 25. April 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Warschau